Jiří Polanský ist der Name folgender Personen:

* Jiří Polanský (Volleyballspieler) (* 1981), tschechischer Volleyballspieler
 Jiří Polanský (Eishockeyspieler) (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler